BSG80 - Galactica Discovers Earth is de naam van de eerste drie afleveringen van de sciencefictionserie Galactica 1980

 BSG80 - Galactica Discovers Earth (1)
 BSG80 - Galactica Discovers Earth (2)
 BSG80 - Galactica Discovers Earth (3)